Corning ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Corning (Arkansas), im Clay County
 Corning (Indiana), im Daviess County
 Corning (Iowa), im Adams County
 Corning (Kalifornien), im Tehama County
 Corning (Kansas), im Nemaha County
 Corning (Michigan), im Allegan County
 Corning (Minnesota), im Freeborn und im Mower County
 Corning (Missouri), im Holt County
 Corning (New York), im Steuben County
 Corning (Ohio), im Perry County
 Corning (Pennsylvania)
 Corning (Wisconsin), Town(ship) im Lincoln County, Wisconsin

Corning ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Corning (* 1999), US-amerikanischer Snowboarder
 Edwin Corning (1883–1934), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker

 Howard Corning (1879–1924), kanadischer Politiker
 James Leonard Corning (1855–1923), US-amerikanischer Neurologe und Anästhesiepionier
 Joy Corning (1932–2017), US-amerikanische Politikerin
 Parker Corning (1874–1943), US-amerikanischer Politiker
 Peter Corning (* 1935), US-amerikanischer Biologe und Forscher
 Thomas E. Corning (1842–1912), kanadischer Richter und Politiker

Corning steht für:
 Corning (Unternehmen), US-amerikanisches Industrieunternehmen für Glas- und Keramik (v. a. Displays, Glasfaser, Katalysatortechnik)
 Corning Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Corning Armory, in Corning, New York, ID-Nr. 03000411
 Corning Court Ensemble, in Medford, Oregon, ID-Nr. 91000043
 Corning-White House, in Mentor, Ohio, ID-Nr. 72001027

Siehe auch:
 Korning